UFC Fight Night: Holloway vs. Rodriguez, также известный как UFC Fight Night 197 или UFC on ESPN+ 55 или UFC Vegas 42 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 13 ноября 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Макс Холлоуэй победил Яира Родригеса единогласным решением судей. В соглавном бою Маркус Рожериу де Лима победил Бэна Ротуэлла техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе между бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем (#1 в рейтинге) и мексиканцем Яиром Родригесом (#4 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Хоэль Альварес не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника. Бой пройдёт в промежуточном весе (157,5 фунтов).

[**] Лиана Джоджуа не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперницы. Бой пройдёт в промежуточном весе (128,5 фунтов).

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Макс Холлоуэй vs. Яир Родригес
 Выступление вечера: Хаос Уилльямс и Андреа Ли

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
15 ноября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Тиагу Мойзес (бывший #15) покинул рейтинг лёгкого веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night